«Estación del Norte» puede referirse a:

España 
 Estación del Norte de Barcelona, en la actualidad estación de autobuses que forma un intercambiador multimodal con el Metro y los Rodalies.
 Estación del Norte de Bilbao, en la actualidad conocida como «Abando Indalecio Prieto».
 Estación del Norte de Burgos, también conocida como «Burgos-Avenida».
 Estación del Norte de Gijón.
 Estación del Norte de La Coruña, también conocida como «La Coruña-Término».
 Estación del Norte de León.
 Estación del Norte de Madrid, antigua estación ferroviaria de la capital clausurada en 1993. Actualmente denominada «Estación de Príncipe Pío». 
 Estación del Norte de Oviedo, o simplemente Estación de Oviedo.
 Estación del Norte de Palencia.
 Estación del Norte de San Sebastián.
 Estación del Norte de Valencia, conocida en valenciano como València-Nord o València-Estació del Nord.
 Estación del Norte de Valladolid, más conocida como estación de «Valladolid-Campo Grande».
 Estación del Norte de Zaragoza, en desuso como tal estación.

Francia 
Estación del Norte de París, en francés denominada Gare du Nord.

Estados Unidos 
Estación del Norte, del Metro de Boston (Massachusetts).